

Patronyme 
Kalinine (masculin) ou Kalinina (féminin) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Kalinine (1916-2008), écrivain soviétique et russe ;
 Dmitri Kalinine (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Mikhaïl Kalinine (1875-1946), révolutionnaire, homme politique et dirigeant soviétique ;
 Nikolaï Kalinine (1937-1974), réalisateur soviétique ;
 Victoria Kalinina (1988-), joueuse internationale russe de handball ;
 Sergueï Kalinine (1991-), joueur professionnel de hockey sur glace russe.

Toponyme 
 Kalinine, ancien nom de Tver.
 Kaliningrad, ville située dans une enclave territoriale russe totalement isolée du reste de la Russie, au bord de la mer Baltique entre la Pologne et la Lituanie
 Kalinine, un khoutor du raïon Miasnikovski de l’oblast de Rostov.
 Centrale nucléaire de Kalinine située près de la ville d'Oudomlia, à environ 260 km au nord-ouest de Moscou, dans l'oblast de Tver, en Russie.

Autre 
  (renommé  à la dislocation de l'Union soviétique), croiseur de bataille de la .

Homonymie de patronyme
Patronyme russe